

Sigle 
 Inflammatory bowel disease – malattie infiammatorie croniche intestinali

Codici 
 ibd – codice ISO 639-3 della lingua iwaidja